Les élections municipales à Dakhla-Oued Ed-Dahab se déroulent le .

Contexte

Résultats dans les principales villes

Global

Principales villes

Dakhla

Maire élu : Sidi Slouh El Joumani (MP)

Lagouira

Maire élu : Ibrahim Khaliki (PI)

Notes et références 

2015